Erie County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Erie County (New York) – okres státu New York
 Erie County (Ohio) – okres státu Ohio
 Erie County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie